Die 1. Amateurliga Bayern 1968/69 war die 19. Saison der 1. Amateurliga im Männerfußball in Bayern – dem Vorläufer der heutigen Bayernliga. Diese Liga war damals die höchste Spielklasse des Bayerischen Fußballverbandes und im damaligen deutschen Fußball-Ligensystem drittklassig. Zusammen mit den 1. Amateurligen aus Württemberg, Nordbaden, Südbaden und Hessen stellte sie von 1963 bis 1974 den Unterbau zur Regionalliga Süd und von 1974 bis 1978 den Unterbau zur 2. Bundesliga Süd dar.

Saisonabschluss 
Die SpVgg Bayreuth setzte sich in einem Entscheidungsspiel um den 1. Platz gegen den punktgleichen BC Augsburg durch und stieg als Bayerischer Amateurmeister in die Regionalliga Süd auf. Der BC Augsburg nahm als Bayern-Vertreter an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft 1969 teil und scheiterte dort im Achtelfinale an Bremerhaven 93 Amat. Der FC Münchberg und der 1. FC Schwandorf mussten in die Landesliga absteigen. Als Aufsteiger aus den Landesligen kamen zur Saison 1969/70 der 1. FC Bayreuth, der MTV Ingolstadt und die SpVgg Vohenstrauß sowie Regionalliga-Absteiger TSV Schwaben Augsburg. Der TSV Schwaben Augsburg und der BC Augsburg fusionierten zur kommenden Saison zum FC Augsburg.

Ergebnis-Kreuztabelle

Abschlusstabelle 

|}

Einzelnachweise 
 Ehrentafel der Bayernliga-Meister bei D.S.F.S
 Amateurliga Bayern 1968/69 bei f-archiv.de
 Abschlusstabelle Amateurliga Bayern 1968/69 bei manfredsfussballarchiv.de
 Ergebnismatrix Amateurliga Bayern 1968/69 bei manfredsfussballarchiv.de

Fußballsaison 1968/69
1968